Abd-Al·lah forma part del nom de molts personatges:

 Abd Al·lah Khan, diversos personatges
 Abd Al·lah ben Djudan, polític de la Meca
 Abd Al·lah ibn Iskandar, kan xaibanita
 Abd Al·lah ibn Ismaïl, soldà de Marroc
 Abd-Al·lah II de Jordània, rei de Jordània
 Abd-Al·lah al-Ghàlib, soldà de Marroc
 Abd-Al·lah at-Tarjuman, escriptor mallorquí
 Abd-Al·lah ibn Abbàs, gran savi de la primera generació de musulmans
 Abd-Al·lah ibn Abd-al-Màlik ibn Marwan, príncep omeia
 Abd-Al·lah ibn Abd-al-Múttalib, pare del profeta Mahoma
 Abd-Al·lah ibn al-Hàssan, cap alida
 Abd-Al·lah ibn Alí, príncep abbàssida
 Abd-Al·lah ibn Bulugguín, emir zirida de Granada
 Abd-Al·lah ibn Hamdan
 Abd-Al·lah ibn Hàndhala, cap rebel contra els omeies
 Abd-Al·lah ibn Hàtim al-Bahilí d'Armènia, governador d'Armènia
 Abd-Al·lah ibn Jahx, parent de Mahoma
 Abd-Al·lah ibn Jàfar ibn Abi-Tàlib, pretendent alida
 Abd-Al·lah ibn Khàzim, governador del Khorasan
 Abd-Al·lah ibn Maymun, fundador de l'ismaïlisme
 Abd-Al·lah ibn Muhàmmad, diversos personatges
 Abd-Al·lah ibn Mussa ibn Nussayr, governador d'Ifriqiyya
 Abd-Al·lah ibn Mutí, cap rebel contra els omeies
 Abd-Al·lah ibn Muàwiya, imam alida
 Abd-Al·lah ibn Rawaha, secretari de Mahoma
 Abd-Al·lah ibn Saba, fundador de la doctrina xiïta
 Abd-Al·lah ibn Sad, home d'estat i general del califa Uthman
 Abd-Al·lah ibn Tàhir, emir tahírida
 Abd-Al·lah ibn Ubayy, cap dels munafikun
 Abd-Al·lah ibn Wahb ar-Rassibí, cap kharigita
 Abd-Al·lah ibn az-Zubayr, pretendent al califat
 Abd-Al·lah ibn Àmir, governador i cosí del califa Uthman
 Abd-Al·lah ibn Úmar ibn Abd-al-Aziz, governador fill del califa Úmar
 Abd-Al·lah ibn Úmar ibn al-Khattab, home d'estat fill del califa Úmar ibn al-Khattab
 Abd-ar-Rahman ibn Abd-Al·lah al-Ghafiqí
 Abdallah Laroui
 Abdal·lah I de Jordània o Abd Allah I de Jordània, emir de Transjordània i després rei de Jordània
 Abdalá Bucaram, president de l'Equador
 Abdullah Gül, polític turc
 Abdullahi Yusuf Ahmed, president de Somàlia
 Abdullahi, successor del Mahdi de Sudan
 Abu-Abd-Al·lah Muhàmmad (V) Abu-Abd-Al·lah Úmar ibn Xuayb Abu-Ishaq Ibrahim I Abu-Muhàmmad Abd-Al·lah ibn Abd-al-Wàhid Abu-Uqba al-Jarrah ibn Abd-Al·lah al-Hakamí Abu-l-Abbàs Abd-Al·lah (II) ibn Ibrahim, emir aglàbida
 Abu-l-Abbàs Abd-Al·lah ibn Ibrahim, emir aglàbida
 Aden Abdullah Osman Daar Abd Al·lah Paixà Muhsin-Zade Txelebi, gran visir otomà
 Abu-Abd-Al·lah Muhàmmad (I) al-Mustànsir ibn Yahya (I) Muhàmmad ibn Abd-Al·lah al-Aixjaí Abu-Abd-Al·lah Muhàmmad ibn Mussa al-Khwarazmí Abu Muhàmmad al-Hàssan ibn Abi-l-Hayjà Abd-Al·lah ibn Hamdan Nàssir-ad-Dawla Abu-l-Hàssan Alí ibn Abi-l-Hayjà Abd-Al·lah ibn Hamdan ibn Hamdun ibn al-Hàrith Sayf-ad-Dawla at-TaghlibíEl nom Abd-Al·lah també forma part del nom d'accidents geogràfics:
 Abdalla Nirqi''', ciutat d'Egipte

Notes